La  du championnat d'Italie de football est remportée par l'AS Ambrosiana. C'est la première saison du championnat organisé en une poule unique.

C’est le troisième titre de champion pour l'AS Ambrosiana. Ambrosiana gagne avec 2 points d'avance sur le Genoa. La Juventus complète le podium. Ambrosiana et le Genoa sont qualifiées pour la Coupe d'Europe centrale des clubs 1930.

Équipes

Classement final 

 Victoire à 2 points

Résultats

Meilleurs buteurs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
 Serie A 1929-30 Page sur rsssf.com

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1929-1930 Serie A
Championnat Italie Football 1929-1930 Serie A
Italie
Italie